Иван Васильевич Удодов (20 мая 1924 — 16 октября 1981) — советский тяжелоатлет, в 1952 году стал первым советским олимпийским чемпионом по тяжёлой атлетике.

Рекордсмен мира 1952—1956 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1952). Чемпион мира, дважды серебряный призёр, 2-кратный чемпион Европы, 4-кратный победитель чемпионатов СССР. Выступал за «Динамо» Ростов-на-Дону.

Биография 
В семнадцать лет Иван Удодов оказался в концлагере Бухенвальд. К моменту освобождения узников американскими войсками он не мог самостоятельно двигаться от истощения.

В 1947 году, по совету медиков, для укрепления здоровья с помощью систематических занятий спортом, он начал заниматься в зале тяжёлой атлетики.

В это время он учился на курсах автовождения, а по вечерам занимался спортом.

Здесь он встретил тренера Марка Баева, который стал его наставником не только в технике работы со штангой, но и в жизни. В результате Удодов стал лучшим «мухачом» в Ростове.

В 1948 году на Спартакиаде Юга России в Махачкале Иван набрал в троеборье сумму 252,5 килограмма и занял второе место.

В 1949 году он занял пятое место на чемпионате страны с суммой 277,5 килограмма.

Окончил Ростовский техникум физической культуры в 1950 году.

В 1951 году Удодов преодолел заветную для спортсменов легчайшего веса отметку в троеборье — 300 килограммов и с этим результатом выиграл звание чемпиона СССР. С этого момента он вошёл в сборную страны.

На VI Межведомственном чемпионате СССР в Баку он победил с суммой 310 килограммов.

Тренер Николай Иванович Лучкин руководил тогда подготовкой Удодова в сборной СССР. Результатом стала победа в 1952 году на XV Олимпийских играх в Хельсинки.

Были ещё яркие победы:
 на чемпионате мира и Европы в 1953 году в Швеции
 на чемпионате СССР 1956 года
 на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

Умер в 1981 году, похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону.

Сын — мастер спорта по тяжёлой атлетике Анатолий Удодов.

Память 

 В 2002 году в родном посёлке Глубоком проводился большой спортивный праздник в честь 50-летия первой золотой медали, завоёванной Иваном Удодовым.
 С 1982 года по инициативе областного и городского спорткомитетов в Ростовской области стал проводиться турнир памяти Ивана Васильевича Удодова. Однако рост его популярности привёл к тому, что с 1987 года он проводится уже среди городов Российской Федерации, не ограничиваясь Ростовом. Среди организаторов турнира — сын Ивана Удодова, мастер спорта по тяжёлой атлетике Анатолий Удодов.
 1 июня 2013 года в Ростове-на-Дону на «Проспекте звёзд» состоялась торжественная церемония закладки именной «Звезды» Удодову Ивану Васильевичу.

Примечания

Ссылки 
 Удодов Иван Васильевич
 
 Спортивный некрополь

Родившиеся в Каменском районе (Ростовская область)
Умершие в СССР
Тяжелоатлеты СССР
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Похороненные на Северном кладбище (Ростов-на-Дону)
Заключённые концлагеря Бухенвальд